Eduardo Espinoza ist der Name folgender Personen:

* Eduardo Espinoza (Fußballspieler) (* 1934), bolivianischer Fußballspieler
 Eduardo Espinoza (Sänger) (* 1958), argentinischer Tangosänger und Schauspieler
 Eduardo Espinoza Ramos (* 1946), peruanischer Politiker und Mathematiker